Mesapamea grisea är en fjärilsart som beskrevs av Tutt. Mesapamea grisea ingår i släktet Mesapamea och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Nattflyn
grisea